Jméno a příjmení Jan Zázvorka nosí více různých osobností :

 Jan Zázvorka starší (1884–1963) – český architekt
 Jan Zázvorka mladší (1914–1991) – český televizní a filmový architekt a scénograf, syn předešlého
Jan Zázvorka (* 1958) – český filmový architekt, syn předešlého

Související články 
 Stella Zázvorková – česká herečka, dcera Jana Zázvorky staršího a sestra Jana Zázvorky mladšího